61-й чемпионат Италии прошёл в Монтекатини-Терме с 21 ноября по 1 декабря 2001 года.

 Категория: 6-я (средний рейтинг: 2378).

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты Италии по шахматам
2001 год в шахматах
Ноябрь 2001 года
Декабрь 2001 года
Спорт в Италии в 2001 году
Спортивные соревнования в Тоскане